King Charles steht für folgende Personen:

 Charles III. (* 1948), König des Vereinigten Königreichs und weiterer Commonwealth Realms
 King Charles (Charles Costa), britischer Singer-Songwriter.